Jahja III – sułtan z dynastii Idrysydów (883-904)
 Jahja III – władca hafsydzki (1488-1489)